Jméno a příjmení Zdeněk Dvořák má vícero nositelů:

 Zdeněk Dvořák (sochař) (1897–1943) – akademický sochař, účastník protifašistického odboje zemřelý v Osvětimi
 Zdeněk „Sarka“ Dvořák (* 1945) – jazzový skladatel, kytarista a houslista, bratr Milana Dvořáka
 Zdeněk Dvořák (atlet) – bývalý československý diskař
 Zdeněk Dvořák (herec) (* 1949) – herec
 Zdeněk Dvořák (politik) (* 1983) – český politik, starosta městyse Dolní Cerekev
 Zdeněk Dvořák (matematik) (* 1981) – český matematik